NEM har flere betydninger:
 NemKonto – ordning for betalinger fra det offentlige til danske borgere
 Netto Eksplosivstof Mængde – tilladelige mængder af krudt i fyrværkeri